Loya ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Loya (auch Yossi Loya; * 1942), israelischer Biologe
 Maria Loya (1890–1953), siehe Maria Loja
 Oscar Loya (* 1979), US-amerikanischer Musicaldarsteller und Sänger

Siehe auch:
 Loja Dschirga (Versammlung in Afghanistan, Usbekistan, Turkmenistan, Mongolei)
 Loja (Begriffsklärung)